Holzlehen ist der Ortsname von

 Holzlehen (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzlehen (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Holzlehen (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern